Метро може да се отнася за:
 Метро, вид железопътен транспорт
 Метро (търговска група)
 Метро (филм), френски филм от 1985